En France, plusieurs routes départementales de France portent le numéro 944 :
 la RD 944 dans les Hautes-Alpes reliant Gap à Orcières, elle correspond à l'ancienne RN 544, déclassée en 1972
 la RD 944 dans le Cher et le Loir-et-Cher reliant Saint-Doulchard à Salbris, elle correspond à l'ancienne RN 144, déclassée en 1972
 la RD 944 dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques reliant Saint-Sever à Auriac, elle correspond à l'ancienne RN 644, déclassée en 1972
 la RD 944 dans la Marne reliant la limite de l'Aisne (Cormicy) à La Veuve, elle correspond à l'ancienne RN 44, déclassée en 2006
 la RD 944 dans la Nièvre et l'Yonne reliant Château-Chinon à la limite de l'Aube (Tonnerre), elle correspond à l'ancienne RN 444, déclassée en 1972
 la RD 944 dans le Nord reliant Bailleul à l'A25, elle correspond à l'ancienne RN 344, déclassée en 1972

Cas particulier 

Dans le département du Puy-de-Dôme, la RD 944 n'est pas issue d'un déclassement, mais de la renumérotation de la RD 941C (anciennement RN 141C) reliant Durtol, Chamalières, Royat et Ceyrat, dans l'agglomération de Clermont-Ferrand.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental français
 Routes des Hautes-Alpes
 Routes du Cher
 Routes des Landes
 Routes de la Marne
 Routes de la Nièvre
 Routes du Nord
 Routes des Pyrénées-Atlantiques
 Routes de l'Yonne

944